Naulin bezeichnet:
 Naulin, ehemals im Kreis Pyritz, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Nowielin

Naulin ist der Familienname folgender Personen:
 Gerhard Naulin (1922–2018), deutscher Politiker (SPD)
 Stanislas Naulin (1870–1932), französischer General